Baie Honda (en ) peut faire référence à :

 une baie :
 La baie Honda, une baie de la mer des Caraïbes, sur la côte nord de la péninsule de Guajira, en Colombie ;
 La baie Honda, une baie de la mer de Sulu, au bord de laquelle est située la ville de Puerto Princesa, aux Philippines ;
 La , une baie située sur la côte nord de l'île de Cuba ;
 une ville :
 Bahía Honda, une ville de Cuba, située au fond de la baie homonyme ;
 Bahía Honda, une localité sur le bord du río Magdalena dans la municipalité de Pedraza, dans le département de Magdalena, en Colombie ;
 , localité du district de Macaracas dans la province de Los Santos au Panama.
 , localité du district de Soná dans la province de Veraguas au Panama.
 une île et un parc naturel :
 Le parc d'État de Bahia Honda, en Floride, aux États-Unis.